Wirkkala eller Virkkala är ett finskt släktnamn.

 Virkkala – en stadsdel i Lojo stad i landskapet Nyland i Finland, se Virkby

Personer
 Janne Virkkala, finsk cellist
 Maaria Wirkkala (1954–), finsk konstnär
 Merja Wirkkala-Vapaavuori (1954–), finsk operasångerska
 Oscar Wirkkala (1880–1959), finsk-amerikansk uppfinnare
 Tapio Wirkkala (1915–1985), finsk konstnär och formgivare
 Teemu Wirkkala (1984–), finsk spjutkastare